Худайназар Хаджиев (1910—1967) — председатель колхоза имени Халтурина Чарджоуского района Туркменской ССР, Герой Социалистического Труда (16.03.1965).

Биография 
С 1940-х гг. по 1970 г. работал председателем колхоза имени Халтурина Чарджоуского района Туркменской ССР. За период его руководства колхоз дважды укрупнялся и к началу 1960-х гг. объединял 8 бывших мелких сельхозартелей.

Создал многоотраслевое (включавшее даже свиноводство) высокоразвитое сельскохозяйственное предприятие, о достижениях которого регулярно сообщали в областных и республиканских газетах:
 1957 собрано в среднем с каждого гектара по 24,85 центнера хлопка-сырца, при затратах на каждый центнер 9,6 трудодня.
 1959 на каждые 100 овцематок получено по 114 ягнят.
 1963 с каждого из 1469 гектаров собрано в среднем по 28,3 центнера хлопка-сырца. Машинами убрано 22 процента площадей.
 получен урожай с одной коробки грены тутового шелкопряда по 112 кг.
 на 1 января 1966 года насчитывалось 50 отар каракульских овец, от 700 до 900 голов в каждой.
 в 1969 г. 55 % хлопка собрали машинами, благодаря этому было сэкономлено около 40 тыс. р., 1 ц. хлопка-сырца машинного сбора обошёлся колхозу на 1 р. дешевле, чем при ручном сборе.
 в 1969 году материальные издержки составили 28,2 % от стоимости валовой продукции, что обеспечило высокий уровень рентабельности.

Герой Социалистического Труда (16.03.1965). Награждён тремя орденами Ленина (1946, 1957, 1965) и медалями.

Депутат Верховного Совета Туркменской ССР 6-го созыва.

Источники 
 Туркменская советская энциклопедия : В 10 т. / АН ТССР, Гл. ред. Туркм. сов. энцикл. ; Гл. ред. Н. В. Атамамедов. — Ашхабад : Гл. ред. Туркм. сов. энцикл., 1974-. — 26 см. Т. 9: Туризм-Цеткин. — Ашхабад : Гл. ред. Туркм. сов. энцикл., 1987.
 Хаджиев, Х. Хлопок — наше богатство. [Колхоз им. Халтурина, Чарджоуского района]. Ашхабад. Туркменгосиздат, 1962. 62 с. 17 см. 8.000 экз. 6 к. — На туркм. яз.
 Хаджиев X, Пятилетний план колхоза. — Сел. х-во Туркмении, 1966, No 1, с.18-24.
 Очерки по экономике сельского хозяйства Туркменской ССР. В. Т. Лавриненко. Туркменское гос. изд.-во,1962 — Всего страниц: 446
 По ленинскому пути: сорокалетие Туркменской ССР и Коммунистической партии Туркменистана. Балыш Овезов. Туркменское гос. изд.-во,1964. — Всего страниц: 206

Ссылки 
 
 Некролог

Умершие в Туркменистане
Председатели колхозов